Бурхунское муниципальное образование — сельское поселение в Тулунском районе Иркутской области России. Административный центр — село Бурхун.

Демография 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 851 человек, в том числе 413 мужчин и 438 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты:
 Бурхун
 Александровка
 Паберега

Примечания 

Муниципальные образования Тулунского района
Сельские поселения Иркутской области